Urrácal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Urrácal (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Urrácal (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar